Свята Христина — відомо декілька святих з таким ім'ям:

 Христина Перська — християнська свята VI століття
 Христина Тирська
 Христина Кесарійська 
 Христина Дивовижна 
 Петро, Діонісій, Андрій, Павло, Христина — святі мученики

Див. також 
 Санта-Кристіна

Святі-жінки